Ekstraklasa 2017/2018 var den 84:e säsongen av den högsta ligafotbollen i Polen sedan starten 1927. Ligan vanns av Legia Warszawa.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserien

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Polen
2018 i Polen
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018